Această pagină este o listă de personalități notabile care s-au născut în statul Massachusetts.

 
Massachusetts
Oameni